Puan peut désigner :

 Puan, localité argentine située dans le  homonyme ;
 Puan,  situé dans la province de Buenos Aires ;
 Puan, station de métro situé dans le quartier de Caballito, à Buenos Aires ;
 Puan, genre d'araignées aranéomorphes de la famille.